Радецькі (болг. Радецки) — село в Слівенській області Болгарії.
 Андреас Мікуліч фон Радецькі (нім. Andreas Mikulicz von Radecki; 5 листопада 1804 Кривча — 13 квітня 1881, Чернівці) — чернівецький архітектор.